S60 (Series 60) — программная платформа для фичефонов, смартфонов и коммуникаторов, которая использует Symbian OS. В начале 2000-х S60 являлась лидером среди платформ для смартфонов в мире. Была разработана прежде всего корпорацией Nokia, и впоследствии лицензирована другим компаниям, таким, как Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Sony Ericsson и Samsung. Также в разработку входят компании, интегрирующие программное обеспечение Elektrobit, Teleca, Digia, Mobica, Texas Instruments, STMicroelectronics, Broadcom, Renesas, Freescale, и операторы мобильной связи Vodafone и Orange, которые разрабатывали и поставляли мобильные приложения и услуги для S60.

Программное обеспечение S60 — это торговый стандарт для смартфонов, который поддерживает приложения, разработанные на языках Java MIDP, C++, и Python. Особенностью является возможность установки дополнительных приложений.

S60 состоит из набора библиотек и стандартных приложений, таких, как: телефония, инструменты PIM, мультимедийные проигрыватели.

Технические характеристики 

 Операционная система: Symbian OS.
 Версия Series 60 — Edition (1st (2001 г.), 2nd (2004 г.), 3rd (2005 г.)); расширения возможностей Series 60 x Edition — Feature Pack (1, 2, 3).
 Размер экрана: 176×208. Встречаются модели с другим размером экрана (например, Siemens SX1 и Sendo X имели размер 176×220), но прикладным программам в них так же выделялось окно 176×208. Начиная от Series 60 2nd Edition, Feature Pack 3 ОС поддерживает экраны размера 240×320, и более высокого разрешения (352×416) (например, Nokia N90, работающая на Series 60 2nd Edition, Feature Pack 3 или Nokia N80, но уже на Series 60 3rd Edition), а также поддержка горизонтальной ориентации экрана (208×176, 320×240, 416×352, а также 360x640 и выше) на S1, S2, S3.
 Поддержка приложений, разработанных на Java (J2ME MIDP), Symbian C++.
 Series 60 3rd Edition бинарно несовместима с предыдущими версиями Series 60, так как использует новую версию Symbian OS (v9.1).
 В 2006 году был создан логотип «Разработан для устройств S60», который использовался для обозначения совместимости приложений (Symbian или Java) с Symbian OS.
 В 2008 году произошли небольшие изменения в развитии платформы, основное изменение — поддержка управления приложениями при помощи сенсорного экрана. Новая платформа получила название «S60 5th Edition». (На современных смартфонах Nokia с сенсорным экраном, под управлением S60, используется ОС Symbian 9.4 Touch, а также S² и S³).

Разработка приложений 

Разработку проводят на компьютере и изредка на смартфоне с помощью Python. На компьютере, используя программный эмулятор телефона, производят тестирование или отладку. При наличии соответствующего оборудования отлаживают непосредственно на устройстве (смартфоне).
Могут быть необходимы: компилятор C++, SDK. SDK распространялся Nokia. В состав входят: документация, эмулятор для Windows, заголовочные файлы.

Из сред разработки наиболее известны Qt Creator, Python, Carbide и CodeWarrior.

Русскоязычную информацию можно найти  на специальных сайтах.

Ограничения Symbian 9 

Особенностью операционной системы Symbian 9 (платформы от S60 3rd edition до Nokia Belle FP1) является механизм сертификации приложений. Существует несколько видов сертификатов, в зависимости от вида сертификата, которым подписан установочный пакет приложения, определяются его полномочия в системе. В результате оказывается затруднительной установка нелицензионных и даже многих бесплатных приложений. Также пользовательским приложениям запрещен доступ ко многим системным каталогам файловой системы. Однако имеется возможность бесплатно получить сертификат разработчика для своего устройства (привязан к конкретному аппарату), позволяющий устанавливать подавляющее большинство приложений, предварительно "подписав" их пакеты. Кроме того, для Symbian 9 и ^3 существует кустарная процедура, аналогичная Jailbreak, заключающаяся в получении доступа к системной памяти и подмене оригинального installserver на модифицированный. Стоит отметить, что в случае непредвиденных обстоятельств после взлома телефон можно обратно сбросить на заводские настройки с оригинальным installserver. Для восстановления имеется специальная область памяти только для чтения, где находится копия системы с заводскими настройками.

Модели телефонов

Литература

Примечания 

Смартфоны
Платформы Symbian